La guerra della droga di Miami è stata una serie di conflitti a fuoco e scontri tra bande avvenuti tra gli anni '70 e '80 a Miami, in Florida.

Storia

La causa principale della guerra fu la sparatoria avvenuta tra due bande colombiane rivali l'11 luglio del 1979. In pieno giorno, due uomini armati uscirono da un camion, entrarono in un negozio di liquori e iniziarono a sparare utilizzando fucili d'assalto e mini uzi devastando il negozio e il parcheggio e uccidendo due persone, il commesso e un passante rimasero gravemente feriti. I due cadaveri furono in seguito identificati come un narcotrafficante di cocaina e la sua guardia del corpo. I killer spararono a raffica consumando interi caricatori, in totale 86 colpi furono sparati. Vicino al luogo della strage fu ritrovato il furgone da guerra, ovvero un furgoncino con blindature improvvisate al cui interno erano presenti 14 armi di grosso calibro e mitragliette, utilizzate nella strage. In seguito alla sparatoria, ci fu un escaletion delle violenze legati alla droga altissimo. Iniziò il periodo dei Cocaine Cowboys, membri del Cartello di Medellín che in cadenza quotidiana si scontravano per il controllo del narcotraffico contro i narcotrafficanti cubani. Nel 1980 il Mariel Boatlift portò 150.000 cubani a Miami, il più grande trasporto umano della storia civile. A differenza del primo esodo degli anni 1960, la maggior parte dei rifugiati cubani in arrivo erano poveri, alcuni erano stati recentemente rilasciati dalle carceri o dagli istituti psichiatrici. Fu in questo periodo che la regina della cocaina Griselda Blanco iniziò la sua ascesa al potere nella città di Miami, tanto che la cocaina di Griselda veniva spacciata di più della marijuana. Infatti quando Griselda rientrò negli Stati Uniti, la quale fuggì temporaneamente in Colombia per un'accusa di contrabbando e distribuzione di cocaina, iniziò ad uccidere e scacciare i rivali dal narcotraffico. La rete di distribuzione di cocaina e altre sostanze fruttuava al mese circa 80 milioni di dollari. Griselda si fece aiutare da importanti narcotrafficanti, quali Mickey Munday e Jon Roberts, e in seguito anche il noto re della cocaina Pablo Escobar, per la distribuzione dei carichi di cocaina, invece per la guerra fece affidamento su Jorge Rivi Ayala, responsabile di circa 30 omicidi. L'anno più sanguinoso del conflitto fu il 1981, definito estate di sangue, in cui furono uccise in incidenti legati al narcotraffico 621 persone. Miami fu considerata la capitale mondiale degli omicidi, definita Paradise lost (Paradiso perduto) dal Times nell'81, circa 3 o 4 morti al giorno, alle volte anche più vittime in una stessa giornata. In questi anni il commando armato di Griselda si macchiò di numerosi omicidi cruenti e sanguinari. Il 3 dicembre del 1981, un commando armato di 4 uomini, che 4 giorni prima rapì un bambino di soli 13 mesi, irruppe in un appartamento a Dadeland Mall e uccise i genitori del bambino, il padre era un ex-membro dell'M-19 il quale divenne in seguito uno spacciatore, il movente della strage fu un debito di droga che aveva con il cartello di Griselda Blanco. Durante l'estate dell'81, Jorge Rivi Ayala e altri sicari uccisero a New York 11 membri di una gang rivale comandata da un ex alleato di Griselda, il quale decise di lavorare per conto suo, in meno di 24 ore, ma il vero bersaglio riuscì a sfuggire ai killer. Giorni dopo uccisero il padre del leader della gang, il quale non c'entrava nulla con i fatti, in seguito tentarono di uccidere il bersaglio con una bomba piazzata nella sua abitazione, la sua casa e diversi veicoli circostanti rimasero del tutto distrutti ma non ci furono vittime perché il bersaglio non era in casa, infine tentarono follemente di uccidere il bersaglio in aeroporto con una baionetta, il bersaglio rimase gravemente ferito ma sopravvisse e il suo assalitore fu subito dopo l'aggressione arrestato dalla polizia. Il 6 febbraio del 1982, un commando armato composto da 3 uomini presero d'assalto l'auto di un ex-membro del commando armato di Griselda Blanco,  Jesus “Chucho” Castro, il quale ebbe un battibecco col figlio di quest'ultima, uccidendo al suo posto il figlio, Johnnie Castro di soli 3 anni, il cadavere fu ritrovato imbavagliato vicino a una chiesa, il corpo del bambino aveva in mano 3 rose che indicavano gli anni che aveva, oltre alle rose aveva anche un passaporto per riconoscerlo, fu l'omicidio più crudele commesso dal gruppo. Il 26 maggio 1982, il commando armato di Griselda Blanco fece irruzione nella casa di un uomo in debito con la regina del narcotraffico, l'uomo e sua moglie furono barbaramente uccisi davanti ai figli, l'uomo fu ucciso con due colpi di revolver alla testa, la donna con 15 colpi di mini uzi allo stomaco e due colpi di una pistola silenziatore al volto.
Per poter contrastare l'afflusso di cocaina a Miami, fu fondato il Central Tactic Units 26, un'operazione congiunta tra il dipartimento di polizia di Miami e la D.E.A., che in pochi mesi riuscì ad arrestare numerosi sospetti spacciatori e membri di gang. Nel 1984, Griselda Blanco fuggì in California dato che in Florida, per la sua spietatezza e crudeltà, si fece numerosi nemici. Quando la maggior parte delle organizzazioni criminali perse influenza nella zona di Miami e dopo che Griselda Blanco fu arrestata il 18 febbraio 1985 insieme ad altri suoi sottoposti, la guerra terminò.
Griselda Blanco è responsabile dell'uccisione di circa 200 persone.

Influenza culturale

La storia del conflitto e del periodo in particolare è stata narrata in alcuni film e documentari, quali:

La vera storia di Scarface
Scarface

Note

Voci correlate
Traffico di droga
Conflitto armato colombiano
Cartello di Medellín

Conflitti della criminalità organizzata
Miami